Mohapatra oder Mahapatra () ist der Name von:

 Kartik Mohapatra († 2015), indischer Politiker
 Kelucharan Mohapatra (1926–2004), indischer Tänzer
 Manmohan Mohapatra (1951–2020), indischer Filmregisseur
 Nirad Mohapatra (1947–2015), indischer Filmregisseur
 Prasanta Mohapatra (1973–2021), indischer Cricketspieler
 Rabindra Mohapatra (* 1944), indischer Physiker
 Sitakant Mahapatra (* 1937), indischer Schriftsteller
 Sona Mohapatra (* 1978), indische Sängerin, Komponistin, Texterin und Musikproduzentin